Apex, szovjet légiharc-rakéta
 Apex, a Nap mozgásának iránya
 Apex, papi fejdísz
 Apex, zenei producer